Manuel Garcia pode referir-se a:

 Manuel Garcia Velho - sertanista paulista
 Manuel Garcia - último capitão-mor da capitania de São Paulo
 Manuel José García - político argentino
 Manuel García Prieto - político espanhol
 Manuel Ferreira Garcia Redondo - jornalista e escritor brasileiro
 Manolo García - pintor, cantor e compositor espanhol

Desambiguação